David Laitt ist der Name folgender Personen:

* David Laitt (Cricketspieler) (1931–1998), englischer Cricketspieler
 David Laitt (Fußballspieler) (* 1946), englischer Fußballspieler